Монастырское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Монастырское сельское поселение — входит в Юрьянский район

Татарстан 
 Монастырское сельское поселение — входит в Тетюшский район